Möngke lehetséges jelentése
 Jeszü Möngke kán (? –1252), Csagatáj kán fia, Dzsingisz kán unokája, a Csagatáj Kánság uralkodója 1246/7–1252 között.
 Möngke mongol nagykán (1208–1259), Toluj legidősebb fia, Dzsingisz kán unokája, a mongolok nagykánja 1251–1259 között.
 Möngke Temür kán (? –1280), Tokokan fia, Batu kán unokája, az Arany Horda kánja 1266–1280 között.
 Tode Möngke kán (Tuda Mengu, ? –1287), Tokokan fia, Möngke Temür testvéröccse, az Arany Horda kánja 1280–1287 között.